Syros-Ermoupoli ( ) ist eine Gemeinde in der griechischen Region Südliche Ägäis. Sie umfasst die Kykladen-Inseln Syros und Gyaros sowie einige kleine Felseneilande. Verwaltungssitz ist Ermoupoli. Gleichzeitig bildet sie den Regionalbezirk Syros () der vier Abgeordnete in den Regionalrat entsendet. 

Die Gemeinde Syros-Ermoupoli wurde nach der Verwaltungsreform 2010 zum 1. Januar 2011 geschaffen. Sie ging aus den 1997 gebildeten Gemeinden Ano Syros, Ermoupoli und Posidonia hervor, die als Gemeindebezirke fortbestehen. Das unbewohnte Gyaros gehört zum Gemeindebezirk Ano Syros.

Verwaltungsgliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Ano Syros (Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου, 3.877)
 Stadtbezirk Ano Syros (Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου, 2.133)
 Ano Syros (Άνω Σύρος , 862)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος , 56)
 Ai Michalis (Άη Μιχάλης , 11)
 Alithini (Αληθινή , 89)
 Chalandriani (Χαλανδριανή , 3)
 Episkopio (Επισκοπείο , 500)
 Finikia (Φοινικιά , 10)
 Gyaros (Γυάρος , unbewohnte Insel)
 Kini (Κίνι , 560)
 Myttakas (Μύττακας , 26)
 Papouri (Παπούρι , 4)
 Platy Vouni (Πλατύ Βουνί , 10)
 Varvarousa (Βαρβαρούσα , 2)
 Ortsgemeinschaft Chrousa (Τοπική Κοινότητα Χρούσων, 269)
 Chrousa (Χρούσα , 269)
 Ortsgemeinschaft Galissas (Τοπική Κοινότητα Γαλησσά, 515)
 Galissas (Γαλησσάς , 437)
 Danakos (Δανακός , 78)
 Ortsgemeinschaft Pagos (Τοπική Κοινότητα Πάγου, 960)
 Pagos (Πάγος , 363)
 Agros (Αγρός , 89)
 Mesaria (Μεσαριά , 279)
 Parakopi (Παρακοπή , 229)
 Gemeindebezirk Ermoupoli (Δημοτική Ενότητα Ερμουπόλεως, 13.737)
 Stadtbezirk Ermoupoli (Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως, 11.407)
 Ermoupoli (Ερμούπολη , 11.407)
 Didymi (Διδύμη , unbewohnte Insel)
 Strongylo (Στρογγυλό  unbewohnte Insel)
 Stadtbezirk Manna (Δημοτική Κοινότητα Μάννα, 2.330)
 Manna (Μάννα , 958)
 Azolimnos (Αζόλιμνος , 604)
 Ano Manna (Άνω Μάννα , 433)
 Talanda (Τάλαντα , 335)
 Gemeindebezirk Posidonia (Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας, 3.893)
 Stadtbezirk Vari (Δημοτική Κοινότητα Βάρης, 2.027)
 Vari (Βάρη , 1.584)
 Azolimnos (Αζόλιμνος , 123)
 Aspro (Άσπρο , unbewohnte Insel)
 Megas Gialos  (Δ. Κ. Βάρης, 320)
 Nata (Νάτα , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Finikos (Τοπική Κοινότητα Φοίνικος, 928)
 Finix (Φοίνιξ , 716)
 Vissa (Βήσσα , 222)
 Ortsgemeinschaft Posidonia (Τοπική Κοινότητα Ποσειδωνίας, 917)
 Posidonia (Ποσειδωνία , 760)
 Adiata (Άδειατα , 93)
 Megas Gialos  (Τ. Κ. Ποσειδωνίας, 75)
 Strongylo (Στρογγυλό , unbewohnte Insel)
 Schinonisi (Σχινονήσι , unbewohnte Insel)

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Südliche Ägäis
Regionalbezirk (Griechenland)